Efor er en titel, der har flere betydninger:

 Efor – en af de fem øverste embedsmænd i oldtidens Sparta, der bl.a. førte tilsyn med de andre embedsmænds og kongernes virksomhed
 Efor – en forstander for et kollegium
 Efor – en bestyrer af legater eller stipendier til studerende
 Efor – en øvrighedsperson, som deltager i tilsynet med skoler – betegnelsen bruges nu kun ved enkelte katedralskoler

Se også 
 Eforen – baren og fælleshuset på Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus – huset og baren har fået navnet, da en af kollegiernes eforer tidligere beboede huset